Олександр Кисляков: 
 Кисляков Олександр Борисович (. 1968) — російський і радянський футболіст.
 Кисляков Олександр Владленович (. 1954) — російський художник.
 Кисляков Олександр Григорович (. 1947) — мер міста Орел (1991—1997).
 Кисляков Олександр Сергійович (. 1939) — радянський футболіст.